Обиколката на Швейцария () е колоездачно състезание в Швейцария, проведено за пръв път през 1933.

Провеждано малко преди Обиколката на Франция, наред с Критериум дьо Дофине, то е разглеждано като основен подготвителен етап за това най-важно състезание в колоезденето. Много от победителите в Обиколката на Швейцария са печелили след това и
Обиколката на Франция. Някои от тях са: Еди Меркс, Ланс Армстронг и Ян Улрих.

Победители

Най-много победи

Победи по държави

Външни препратки 
 Официален сайт за Обиколката на Швейцария

Състезания по колоездене